Аларко́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 119,96 км². Население — 177 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Население

Примечания

Литература 
 

Города Куэнки
Муниципалитеты Куэнки